Altenschwand ist der Ortsname von

 Altenschwand (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Altenschwand (Bodenwöhr Weiler), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Altenschwand (Rickenbach), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg